Tonio Kröger 1903-ban megjelent Thomas Mann-elbeszélés
 Tonio Kröger 1964-ben készült német filmdráma